

Patronymes 
 Nuray Lale (1962-), femme de lettres turco-allemande.

Prénoms 
Lale est un prénom féminin :
 Lale Andersen (1905-1972), comédienne et chanteuse allemande.
 Lale Akgün (1953-), femme politique allemande d'origine turque.
  (1924–2007), scénariste et actrice turque.
  (1978-), actrice turco-suisse.
 Lale Aytaman, femme gouverneur à la tête de la province de Muğla en Turquie depuis les années 1990.
 Lale Devri, série télévisée turque.